Cleopatra může být:

osoby
 Cleopatra Coleman (* 1987) – australská herečka
 Cleopatra Mathis (* 1947) – americká básnířka
 Cleopatra Stratan (* 2002) – moldavsko-rumunská zpěvačka
 Cleopatra Tucker (* 1943) – americká politička

filmy
 Cléopâtre (film, 1899) – francouzský němý film režiséra Georgese Mélièse z roku 1899
 Cleopatra (film, 1912) – americký němý film režiséra Charlese L. Gaskilla z roku 1912
 Cleopatra (film, 1917) – americký němý film režiséra J. Gordona Edwardse z roku 1917
 Kleopatra (film, 1934) (v originále Cleopatra) – americký film režiséra Cecila B. DeMille z roku 1934
 Kleopatra (film, 1963) (v originále Cleopatra) – americký film režiséra Josepha L. Mankiewicze z roku 1963
 Kleopatra (film, 1999) (v originále Cleopatra) – německo-americký film režiséra Franca Roddama z roku 1999
 Cleopatra (film, 2003) – španělsko-argentinský film režiséra Eduarda Mignogny z roku 2003

Související články 
 Kleopatra